Zio Paperone e il tuffo nel black hole è una storia a fumetti con personaggi della disney scritta da Giorgio Pezzin e disegnata da Guido Scala, pubblicata in Italia su Topolino n. 1327 e 1328 nel 1981.

La realizzazione coincise con l'uscita in Italia di un film di fantascienza Disney intitolato The Black Hole - Il buco nero che aveva tra i suoi interpreti Anthony Perkins ed Ernest Borgnine e aveva alcuni punti in comune con il fumetto (l'esplorazione dello spazio oltre il buco nero).

Trama
Paperone vuole usare un buco nero come discarica per buttarci i rifiuti ma, dopo aver accumulato tonnellate di rifiuti in un unico punto, il peso di tutti questi rifiuti concentrati in un unico posto fa uscire la Terra dalla propria orbita. La Terra esce dal sistema solare e viene inghiottita per metà proprio dal buco nero che Paperone voleva utilizzare come discarica.

Archimede Pitagorico inventa un razzo per tirare fuori la Terra dal buco nero. Il problema è che questo razzo ha come combustibile l'oro. Il sindaco costringe Paperone e Rockerduck a dare tutto il loro oro per utilizzarlo come combustibile. Tuttavia quando il razzo viene azionato la Terra non si muove.

Archimede, Paperone, Paperino e Qui, Quo e Qua decidono di attraversare il buco nero per vedere perché non ha funzionato il razzo. Si ritrovano nella Paperopoli del futuro dove incontrano i loro equivalenti del futuro. Scoprono che anche loro hanno inventato un razzo per uscire dal buco nero. Questa era la causa del mancato funzionamento del razzo. Qui, Quo, Qua e i loro corrispondenti del futuro scoprono che il Paperone del futuro aveva conservato di nascosto del denaro e lo convincono a utilizzarlo come combustibile per il razzo.

Qui, Quo e Qua, ritornati nel presente, intuiscono che anche il Paperone del presente aveva nascosto dell'oro e lo convincono a utilizzarlo come combustibile. I due razzi nella Terra del presente e  del futuro vengono azionati ed entrambe le Terre escono dal buco nero. La storia finisce con la Terra che ritorna nella propria orbita.

Note

Collegamenti esterni
 

Storie a fumetti di Archimede Pitagorico
Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Zio Paperone
Storie a fumetti di Qui, Quo, Qua
Fumetti basati su film
Giorgio Pezzin